Gambela (regio); een regio in het zuidwesten van Ethiopië
Gambela (stad); een stad in Ethiopië en de hoofdstad van de gelijknamige regio